Евгений Леонидович Подорванный (9 апреля 1978, Жданов, Украинская ССР, СССР) — украинский баскетболист. Мастер спорта по баскетболу.

Биография 
Выступал за БК "Азовмаш" (Мариуполь). Игрок МБК "Николаев" и Национальной Сборной Украины. Атакующий защитник.

Баскетболисты Украины